Альбергати () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбергати, Франческо (1728—1804) — итальянский поэт, театральный актёр, маркиз.
 Альбергати, Николо (1373—1443) — итальянский кардинал и дипломат.
  (1663—1735) — итальянский аристократ и композитор.
  (1538—1606) — итальянский дипломат.
  (1608—1687) — итальянский кардинал.